Crawfordsville peut faire référence à :
 Crawfordsville (Arkansas)
 Crawfordsville (Géorgie)
 Crawfordsville (Indiana),
 Crawfordsville (Iowa)

Voir aussi
 
Homonymie de toponyme